Iž nebo IŽ může být:

 Iž – řeka v Udmurtské a v Tatarské republice v Rusku
 Iž (ostrov) – ostrov v Jaderském moři, součást Chorvatska
 Iž – značka vozů vyráběných v Iževském automobilovém závodě
 Iž 2715 – automobil pro rozvážkovou službu
 IŽ – zaniklé české nakladatelství se sídlem v Praze (iniciály jména ředitele Iva Železného)